Сухая Те́решка (или Терёшка) – многозначный термин.

Гидроним 

 Сухая Терешка (приток Терешки)
 Сухая Терешка (приток Малой Терешки)

Топоним 

 Сухая Терешка – село в Ульяновской области России, центр Сухотерешанского сельского поселения.